Blaca je naselje u sastavu Grada Solina, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 2 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Solina